Alice Baber peut désigner :

 Alice Barber Stephens (1858-1932), peintre et graveuse américaine ;
 Alice Baber (1928-1982), peintre expressionniste américain.